Az 2014-es Tippeligaen volt a 70. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2014. március 28-án kezdődött és november 9-én ért véget.

A címvédő a Strømsgodset volt. A szezont a Molde csapata nyerte, a bajnokság történetében harmadjára.

Részt vevő csapatok

Személyek és támogatók

Tabella

Osztályozó 
Az osztályozó döntőjét a másodosztály 3. helyezettje, Mjøndalen nyerte meg a Brann ellen, így a Mjøndalen feljutott az első osztályba, illetve a Brann kiesett az 1. divisjonbe.

Eredmények

 A Mjøndalen nyert 4–1-es összesítéssel.

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Mesterhármast elérő játékosok

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 9
  Anders Trondsen (Stabæk)
 Legtöbb piros lap: 2
  Aksel Berget Skjølsvik (Sandnes Ulf)

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 49
 Strømsgodset
 Legtöbb piros lap: 3
 Sandnes Ulf

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég 1
Eliteserien szezonok